Спящие:
 «Спящие» — американский фильм 1996 года.
 «Спящие» — российский телесериал 2017 года.
 «Спящие» — эротическая картина французского художника-реалиста Гюстава Курбе, написанная в 1866 году.